Space Tape steht für:

 Official Space Tape, Mixtape des US-amerikanischen Rappers Kool Keith
 Space Tape Vol. 1: Goonyverse, Mixtape des deutschen Rappers LGoony